

Događaji
 Osorkon II., iz XXII. dinastije, nasljeđuje na egipatskom prijestolju faraona Takelota I.

Rođenja

Smrti